Библ:
 Библ — древний финикийский город.
 Библ, Константин (1898—1951) — чешский поэт.